Neem peut désigner :
Neem, une commune du Burkina Faso
L'autre nom du margousier
 Huile de neem